Přírodní antimon (51Sb) se skládá ze dvou stabilních izotopů: 121Sb (přirozený výskyt 57,21 %) a 123Sb (42,79 %). Bylo také popsáno 36 radioizotopů, s nukleonovými čísly 103 až 140, a několik jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější radioizotopy jsou 125Sb (poločas přeměny 2,759 let), 124Sb (60,20 dne), 126Sb (12,35 d) a 127Sb (3,85 d). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 3 dny, většina pod 4 minuty. Radioizotopy s nukleonovým číslem 120 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy cínu, zatímco u 122Sb a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na tellur..

Seznam izotopů

Reference

Externí odkazy 
 

antimon
Antimon